Seđo ima više značenja:
 Seđo (Peruđa)
 Seđo (Ređo di Kalabrija)